Reclamebord, toegepast als buitenreclame
 Billboard (tijdschrift), een Amerikaans muziekblad, of de door dit blad gepubliceerde hitlijsten:
 Billboard Hot 100
 Billboard 200
 Billboard (winkel), een Belgische voormalige winkelketen
 Billboard (2019), Amerikaanse film uit 2019